XXIII турнир Мировой лиги проходил с 18 мая по 8 июля 2012 года с участием команд из 16 стран мира. Матчи финального раунда сыграны в Софии на «Арене Армеец». Победителем впервые в истории стала сборная Польши.

Отборочные игры 

В отборочном турнире, проходившем с 29 июля по 21 августа 2011 года, участвовали 6 национальных сборных. Среди них были четыре претендента (, , чемпион Евролиги  и бронзовый призёр Панамериканского Кубка ) и две команды, участвовавшие в предыдущем розыгрыше Мировой лиги — занявшая последнее место сборная Пуэрто-Рико и классифицировавшаяся 14-й команда Португалии (ставшая 15-й сборная Японии по решению Международной федерации волейбола была освобождена от отборочных игр, поскольку все свои матчи в розыгрыше Мировой лиги-2011 проводила в гостях).

В первом раунде квалификации сборная Канады в Оттаве прошла Словакию — 1:3 и 3:0, а сборная Китая в Тайцане дважды обыграла команду Египта — 3:0 и 3:2. Во втором раунде в Тайцане победителем дуэли между Китаем и Португалией стали гости — 3:1 и 2:3, а в Кингстоне (провинция Онтарио) сборная Канады оказалась сильнее Пуэрто-Рико — 3:1 и 3:0. Таким образом сборная Португалии сохранила своё место в Мировой лиге, а сборная Канады вернулась в неё впервые с 2007 года.

Интерконтинентальный раунд 

На интерконтинентальном раунде команды, разделённые на четыре группы, сыграли по туровой системе. Из-за реконструкции дворца спорта в Гаване один из туров в группе A состоялся в Санто-Доминго. Победители групп, лучшая среди команд, занявших вторые места, и сборная Болгарии стали участниками «Финала шести».

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Самые результативные

Лучшие по статистическим показателям 

 Атака (процент эффективности)
  Кунихиро Симидзу — 56,43
  Збигнев Бартман — 53,47
  Энри Бель — 53,21
  Вильфредо Леон — 52,42
  Уоллес — 50,45
 Блок (очки в среднем за сет)
  Дмитрий Мусэрский — 0,88
  Марцин Можджонек — 0,78
  Сидан — 0,77
  Жозе Трефль — 0,73
  Матти Ойванен — 0,70

 Подача (эйсы в среднем за сет)
  Вильфредо Леон — 0,54
  Цветан Соколов — 0,49
  Эрвин Нгапет — 0,38
  Георг Грозер — 0,35
  Максим Михайлов — 0,33
 Защита (диги в среднем за сет)
  Сержио — 2,44
  Кшиштоф Игначак — 2,33
  Ё О Хён — 2,31
  Ричард Лэмбурн — 2,02
  Маркус Штойервальд — 1,98

 Пас (идеальные передачи в среднем за сет)
  Дональд Сужо — 7,20
  Георгий Братоев — 6,82
  Лукаш Жигадло — 6,48
  Лукас Кампа — 5,67
  Бенжамин Тонутти — 5,63
 Приём (процент эффективности)
  Ё О Хён — 63,04
  Мурило — 61,72
  Эрвин Нгапет — 56,96
  Сержио — 56,09
  Кшиштоф Игначак — 53,63

«Финал шести» в Софии

Группа E

Группа F

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Составы 
 : Збигнев Бартман, Михал Винярский, Павел Загумный, Гжегож Косок, Михал Кубяк, Бартош Курек, Лукаш Жигадло, Кшиштоф Игначак, Марцин Можджонек, Пётр Новаковский, Михал Руцяк и Якуб Ярош, в матчах интерконтинентального раунда также играл Лукаш Вишневский. Главный тренер — Андреа Анастази.
 : Мэттью Андерсон, Дэвид Ли, Пол Лотман, Ричард Лэмбурн, Дэвид Маккензи, Уильям Придди, Шон Руни, Дэвид Смит, Клейтон Стэнли, Дональд Сужо, Брайан Торнтон, Рассел Холмс, в матчах интерконтинентального раунда также играли Габриэль Гарднер, Райан Миллар и Райли Сэлмон. Главный тренер — Алан Найп.
 : Энри Бель, Йордан Биссет, Кейбель Гутьеррес, Йоандри Диас, Данжер Кинтана, Густаво Лейва, Вильфредо Леон, Исбель Меса, Роландо Сепеда, Лазаро Райдель Фундора, Давид Фьель, Лиан Сем Эстрада, в матчах интерконтинентального раунда также играл Фернандо Эрнандес. Главный тренер — Орландо Самуэльс.
 : Тодор Алексиев, Валентин Братоев, Георгий Братоев, Добромир Димитров, Виктор Йосифов, Владимир Николов, Николай Николов, Николай Пенчев, Теодор Салпаров, Тодор Скримов, Цветан Соколов, Теодор Тодоров, в матчах интерконтинентального раунда также играли Мартин Божилов, Костадин Гаджанов, Светослав Гоцев, Владислав Иванов, Матей Казийски. Главный тренер — Найден Найденов, в первом туре интерконтинентального раунда — Радостин Стойчев.
 : Бьёрн Андре, Маркус Бёме, Георг Грозер, Макс Гюнтер, Кристиан Дюннес, Денис Калиберда, Лукас Кампа, Маркус Попп, Симон Тишер, Себастьян Шварц, Йохен Шёпс, Маркус Штойервальд, в матчах интерконтинентального раунда также играли Роберт Кромм, Фердинанд Тилль, Кристиан Фромм, Патрик Штойервальд. Главный тренер — Витал Хейнен.
 : Бруно Резенде, Уоллес, Висото, Данте, Жиба, Лукас Сааткамп, Мурило, Рикардо Гарсия, Родриган, Сержио, Сидан, Тьяго, в матчах интерконтинентального раунда также играли Маурисио Боржес, Тео Лопес, Рикардо Лукарелли. Главный тренер — Бернардиньо.

Самые результативные

Лучшие по статистическим показателям 

 Атака (процент эффективности)
  Збигнев Бартман — 52,94
  Роландо Сепеда — 51,32
  Энри Бель — 48,19
  Мэттью Андерсон — 48,04
  Клейтон Стэнли — 46,23
  Михал Винярский — 45,90
  Владимир Николов — 45,24
  Бартош Курек — 44,64
 Блок (очки в среднем за сет)
  Марцин Можджонек — 0,86
  Тодор Алексиев — 0,73
  Георгий Братоев — 0,67
  Данжер Кинтана — 0,64
  Пётр Новаковский — 0,57

 Подача (эйсы в среднем за сет)
  Клейтон Стэнли — 0,64
  Валентин Братоев — 0,53
  Вильфредо Леон — 0,43
  Йордан Биссет — 0,43
  Энри Бель — 0,36
 Защита (диги в среднем за сет)
  Кшиштоф Игначак — 2,43
  Теодор Салпаров — 2,07
  Дональд Сужо — 1,93
  Кейбель Гутьеррес — 1,64
  Ричард Лэмбурн — 1,29

 Пас (идеальные передачи в среднем за сет)
  Георгий Братоев — 6,53
  Дональд Сужо — 5,29
  Йоандри Диас — 5,21
  Павел Загумный — 3,71
  Лукаш Жигадло — 3,57
 Приём (процент эффективности)
  Тодор Алексиев — 36,19
  Теодор Салпаров — 33,33
  Вильфредо Леон — 30,00
 Либеро (позитивный приём и защита за сет)
  Кшиштоф Игначак — 4,21
  Теодор Салпаров — 4,07
  Кейбель Гутьеррес — 3,36
  Ричард Лэмбурн — 3,00

Выделены обладатели индивидуальных призов.

MVP 
Призом самому ценному игроку был награждён доигровщик сборной Польши Бартош Курек.

Итоговое положение

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Мировая лига (волейбол)
2012 год в волейболе